Congaz poate fi:

 Congaz, Găgăuzia, localitate-centru de comună în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, Republica Moldova
 Congaz Constanța, companie distribuitoare de gaze din România
 Congazcicul de Sus, Găgăuzia, localitate-centru de comună în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova.
 Congazcicul de Jos, Găgăuzia, sat din cadrul comunei Congazcicul de Sus din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova